Patrick Browne
Jackson Browne
Thomas Browne
Dik Browne
John Browne
Robert Browne
James Browne
David Browne
Zachary Browne
Michael Browne
Augusto Luís Browne de Campos ou Augusto de Campos
Haroldo Eurico Browne de Campos ou Haroldo de Campos

Desambiguações de sobrenomes